Kraal (versiering), een stukje glas, hout of ander materiaal, met een gat erin, ter versiering
 Kraal (vee), een omsloten ruimte voor vee, ook gebruikt in Zuid-Afrika als benaming voor een nederzetting
 Jacob Kraal (1914-1944), Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Oscar Kraal (1970-2021), Nederlands drummer
 Stadion De Kraal, een voormalig voetbalstadion aan de Kaldenkerkerweg in Venlo

Kralen kan verwijzen naar:
 Kralen (metaaltechniek), een metaalbewerkingstechniek die gebruikt wordt voor het versterken en verfraaien van de rand van (dun) plaatmetaal